Блан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 50 км на схід від Тулузи, 50 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 583 осіб у працездатному віці (15-64 років) 456 були активні, 127 — неактивні (показник активності 78,2%, у 1999 році було 71,7%). З 456 активних працювали 394 особи (218 чоловіків та 176 жінок), безробітних було 62 (25 чоловіків та 37 жінок). Серед 127 неактивних 49 осіб було учнями чи студентами, 37 — пенсіонерами, 41 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 371 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1014,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Блан 
 Блан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Блан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн